Skryabin ist

 der Nachname des Komponisten Alexander Skryabin, siehe Alexander Nikolajewitsch Skrjabin
 der nach dem Komponisten benannte Asteroid (6549) Skryabin

Siehe auch:
 Skrjabin